El topónimo gallego Fontaíña puede referirse a:

 Fontaíña (Cambre), lugar de la parroquia de Bribes, en el ayuntamiento de Cambre, provincia de La Coruña;
 Fontaíña (La Coruña), lugar de la parroquia de Elviña, en el ayuntamiento de La Coruña, provincia de La Coruña;
 Fontaíña (Laracha), lugar de la parroquia de Lemaio, en el ayuntamiento de la Laracha, provincia de La Coruña;
 A Fontaíña (Bóveda), lugar de la parroquia de Remesar, en el ayuntamiento de Bóveda, provincia de Lugo;
 Fontaíña (Jove), lugar de la parroquia de Sumoas, en el ayuntamiento de Jove, provincia de Lugo;
 Fontaíñas, lugar de la parroquia de San Facundo, en el ayuntamiento de San Cristóbal de Cea, provincia de Orense;
 A Fontaíña (Moraña), lugar de la parroquia de Rebón, en el ayuntamiento de Moraña, provincia de Pontevedra;
 A Fontaíña (Pontevedra), lugar de la parroquia de Pontedeva, en el ayuntamiento de Pontedeva, provincia de Pontevedra.